Le qualificazioni al campionato europeo di calcio femminile 2009 determinarono le 11 squadre che si qualificarono per la fase finale, oltre alla , paese ospitante.

Turno preliminare

Gruppo A1 

Irlanda del Nord qualificata alla fase successiva.

Risultati

Gruppo A2 

Israele qualificata alla fase successiva.

Risultati

Gruppo A3 

Slovacchia qualificata alla fase successiva.

Risultati

Gruppo A4 

Romania qualificata alla fase successiva.

Risultati

Gruppo A5 

Galles qualificata alla fase successiva.

Risultati

Statistiche

Marcatrici 
6 reti
  Sarit Shenar
  Katarina Dugovicová

5 reti
  Liljana Kostova (1 rig.)

4 reti
  Marina Koljenik
  Rannvá Andreasen

3 reti

  Sabina Pehić
  Iva Landeka
  Malena Josephsen

  Cheryl Foster
  Ashley Hutton
  Sarah McFadden

  Elena Pavel
  Andrea Budošová
  Yağmur Uraz 

2 reti

  Vasilieva
  Tamara Škrbić
  Diana Petrakieva
  Gwennan Harries
  Natalie Holt

  Jayne Ludlow
  Silvia Gian
  Jessica Birkel
  Ylenia Carabott
  Andreea Laiu

  Florentina Spânu Olar
  Katarina Strožová
  Bilgin Defterli
  Hatice Bahar Özgüvenç

1 rete

  Gayane Kostanyan
  Svetlana Milyukhina
  Kifayat Osmanova
  Amela Fetahović
  Amira Spahić
  Elena Peeva
  Tanja Bucifal
  Maja Joščak
  Hannaliis Jaadla
  Reelika Vaher
  Eyðfríð Kristiansen

  Michelle Green
  Rebecca Corish
  Kim Turner
  Sivan Fhima
  Begaim Kirgivbeva
  Larisa Li
  Mariya Yalova 
  Katrine Verreva
  Raimonda Bložytė
  Ma Janine Hansen
  Joëlle Leuchter

  Rosangela Settanni
  Mihaela Prundaru
  Laura Rus
  Rodica Striblea
  Eva Kolenová
  Viera Králiková
  Lucia Ondrušová
  Esra Erol
  Reyhan Şeker
  Cansu Yağ

Autoreti
  Bela Gogsadze (a favore della Turchia)

Turno di qualificazione

Gruppo 1 

Inghilterra qualificata. Spagna e Rep. Ceca ai playoff.

Gruppo 2 

Svezia qualificata. Italia e Irlanda ai playoff.

Gruppo 3 

Francia qualificata. Islanda e Slovenia ai playoff.

Gruppo 4 

Germania qualificata. Paesi Bassi ai playoff.

Gruppo 5 

Danimarca qualificata. Ucraina e Scozia ai playoff.

Gruppo 6 

Norvegia qualificata. Russia ai playoff.

Raffronto tra le terze classificate 
Ai fini di determinare le migliori sei terze classificate si tiene conto delle partite disputate contro la prima, la terza e la quarta del girone, per un totale di sei partite.

Play-off 

Islanda, Italia, Russia, Ucraina, Paesi Bassi qualificate.

Collegamenti esterni 
 2006-09 UEFA Women's EURO su UEFA.com
 European Women Championship 2009 su RSSSF.com

Calcio nel 2006
Calcio nel 2007
Calcio nel 2008
2009